Brajan (Mojosongo)
 Brajan (Prambanan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing